Bellenger ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Bellenger (1938–2015), britischer Caddie
 Frederick Bellenger (1894–1968), britischer Politiker und Offizier
 Gérard Bellenger († 1596), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof
 Jacques Bellenger (1927–2020), französischer Bahnradsportler
 Romain Bellenger (1894–1981), französischer Radsportler

Siehe auch:
 Bellinger